De Slagen (wijk), voor een wijk in 's-Hertogenbosch;
 De Slagen (zwembad), voor een zwembad in Schoonebeek.